de groep Germaanse talen waartoe o.m. Nederlands, Duits en Engels behoren
 de daaraan gewijde taalkundige studierichting Germaanse filologie